Клас Банг, Клас Ка́спер Банг (дан. Claes Kasper Bang; нар. 28 квітня 1967, Оденсе, Південна Данія) — данський актор театру, кіно і телебачення, музикант.
 Магістраль Банг На — естакада в місті Бангкок, Таїланд.
 Петер Георг Банг (дан. Peter Georg Bang; 7 жовтня 1797 — 2 квітня 1861) — данський юрист і державний діяч.
 Повл Банг-Єнсен (дан. Povl Bang-Jensen, нар. 6 квітня 1909, Копенгаген, Данія — пом. 26 листопада 1959, Нью-Йорк, США) — дипломат середини XX століття.
 Банг Ганг (сучасна історія кохання) (фр. Bang Gang (Une histoire d'amour moderne)) — французький фільм-драма 2016 року.
 Фонг-Ня-Ке-Банг (в'єтнам. Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng) — національний парк, що занесений до Світової спадщини ЮНЕСКО.